Donizetti est un patronyme pouvant désigner :
 Gaetano Donizetti, compositeur italien de la première moitié du  ;
 Giuseppe Donizetti, musicien italien, frère de Gaetano ;
 Mario Donizetti, peintre italien contemporain ;
 Sérgio Luís Donizetti, dit João Paulo, ancien footballeur attaquant brésilien.

Donizetti est aussi un prénom. Il a ainsi été donné à :
 Armelino Donizetti Quagliato, dit Zetti, ancien footballeur gardien de but brésilien ;
 Donizetti Tavares de Lima, prêtre catholique brésilien du début du , au sein de laquelle il est vénéré comme « bienheureux ».

Donizetti peut enfin désigner :
 le Teatro Donizetti, salle d'opéra de Bergame, en Italie ;
 l'astéroïde (9912) Donizetti de la ceinture principale ;
 une rue Donizetti. En France, une telle rue existe notamment à Paris, dans son , ainsi qu'à Brest et à Vitry-sur-Seine.

Références